Esistono più comuni francesi con questo nome

 Clamecy – Aisne
 Clamecy – Nièvre